Густав Аугустович Тынспоег (род. 5 августа 1929 года, деревня Каавере, волость Салла, Вирумаа — 7 мая 2006 года, Таллинн) — государственный деятель Эстонской ССР.

Биография 
В 1945 году Тынспоег окончил семилетнюю школу Саллы. Окончил в 1949 году финансово-кредитное училище, в 1958 году - Всесоюзный институт финансов, а в 1971 году — Высшую партийной школу ЦК КПСС.

Густав Тынспоег с 1949 года работал старшим инспектором финансового отдела Исполнительного комитета Ярвамаа, а затем заведующим отдела государственных доходов.

После службы в Советской Армии он был учителем в семилетней школе Вастсе-Куусте с 1953 по 1954 год. Затем он был начальником финансового отдела Пайдского районного исполнительного комитета и заместителем председателя Пайдского райисполкома.

С 1958 по 1962 год он был председателем Пайдского райисполкома, а с 1962 по 1964 год — главой исполнительного комитета Пайдского производственного объединения колхозов и совхозов.

С 1964 по 1965 год он был первым заместителем председателя Комитета по планированию Эстонской ССР.

С 1965 по 1971 год Тынспоег был министром мясной и молочной промышленности Эстонской ССР .

С 1973 по 1987 год он был председателем Госплана и заместителем председателя Совета министров Эстонской ССР.

С 1987 по 1988 годы Тынспоег был председателем Комитета партийного контроля Эстонской ССР .

12 сентября 1988 года Тынспоег был назначен первым заместителем председателя Совета министров Эстонской ССР и председателем Гоагропрома Эстонской ССР до 31 марта 1990 года.

Член КПСС с 1956 года, член Центристской партии Эстонии с 2001 года.

Депутат 6-го, 8-11-го созывов Верховного Совета Эстонской ССР и 10-го созыва Верховного Совета СССР .

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (4)
 Орден «Знак Почёта»

Литература 
 Депутаты Верховного Совета СССР, Том 10. — Изд-во «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». — 1980.
 Тынспоег 
 Gustav Tõnspoeg, Arvi Olkonen. «Muljeid Soome piima- ja lihatööstusest», Kirjastus Valgus, 1972
Заместители председателей районных исполкомов СССР
Председатели районных исполкомов Эстонской ССР
Народные комиссары и министры Эстонской ССР
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Народные депутаты СССР
Члены Центристской партии Эстонии